Плеза́к () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 400 км на південний захід від Парижа, 100 км на південь від Пуатьє, 25 км на північний захід від Ангулема.

Історія 

1 січня 2016 року Плезак і Соннвіль було приєднано до муніципалітету Руяк.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 58 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 147,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Плезак на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Плезак на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шаранта

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Шаранта